Bobby Durham ist der Name folgender Personen:

*Bobby Durham (Jazzmusiker) (1937–2008), amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Bobby Durham (Countrymusiker) (* 1942), amerikanischer Countrysänger und -gitarrist